Línea 76 puede referirse a:

 Línea 76 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 76 de autobuses de Madrid.
 Línea 76 de media distancia de Renfe Operadora.
 Línea 76 de ómnibus de Montevideo.